Дильбази () — азербайджанская фамилия. Известные представители:

 Дильбази, Амина Паша кызы (1919—2010) — советская танцовщица, хореограф, Народная артистка Азербайджанской ССР (1959).
 Дильбази, Мирварид (1912—2001) — поэтесса, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976).
 Дильбази, Минира Хулуси кызы (род. 1937) — заслуженный педагог Азербайджана, профессор, заведующая кафедрой фортепиано Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова.
 Дильбази, Захид Гаджиага оглы — заслуженный доктор философии по геолого-минералогическим наукам.